Slovenija v kvalifikacijah za nastop na Evropskem prvenstvu v nogometu 1996.

Lestvica

Tekme

Slovenska nogometna reprezentanca
Evropsko prvenstvo v nogometu 1996